Het FIM wereldkampioenschap Superbike 2013 was het 26ste seizoen van dit kampioenschap. Het seizoen telde vijftien wedstrijden die telkens door middel van twee races worden verreden. De eerste wedstrijd werd op 24 februari op het Phillip Island Grand Prix Circuit in Australië verreden. De laatste wedstrijd vond plaats op 20 oktober op het Circuito Permanente de Jerez in Spanje.

Kalender 

De tweede race op de Moscow Raceway werd afgelast na het overlijden van Andrea Antonelli in het wereldkampioenschap Supersport. De race op het Buddh International Circuit ,die gepland stond voor 17 november, werd op 14 augustus door de FIM geschrapt van de kalender vanwege operationele problemen.

Coureurs en teams

Resultaten

Coureurs

Frabrikanten

Externe link 
 Officiële website

Referenties